Das Unternehmen TSR-Verkehrsmanagement-Systeme hat das so genannte TSR-System entwickelt. Das TSR (Traffic Sign Reminder, auch Traffic Sign Recognition) ist ein System, um das letzte passierte Verkehrszeichen im Cockpit eines Fahrzeuges anzuzeigen, um so beispielsweise Geschwindigkeitsübertretungen vorzubeugen.

Ein im Saarland bereits installiertes Testsystem funktioniert Firmenangaben zufolge problemlos.

Weblinks 

TSR-Verkehrsmanagament-Systeme: Neuer Anbieter für LKW-Maut-System wesentlich günstiger 

Tsr-Verkehrsmanagement-Systeme